|-
| (28001) 1997 WD41||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28002) 1997 WO51||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28003) 1997 WT52||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28004 Теракава (Terakawa)||1997 XA||2 грудня 1997||Сусоно||Макіо Акіяма
|-
| (28005) 1997 XC||1997 XC||1 грудня 1997||Обсерваторія Лайм-Крік||Роберт Ліндергольм
|-
| (28006) 1997 XM5||||3 грудня 1997||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава,Такеші Урата
|-
| (28007) 1997 XO10||||7 грудня 1997||Обсерваторія Азіаґо||Андреа Боаттіні,Маура Томбеллі
|-
| (28008) 1997 XR11||||5 грудня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (28009) 1997 YY1||||21 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28010) 1997 YE3||||24 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28011) 1997 YW3||||22 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (28012) 1997 YH4||||23 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (28013) 1997 YL4||||24 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (28014) 1997 YS5||||25 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28015) 1997 YG9||||26 грудня 1997||Чорч Стреттон||Стівен Лорі
|-
| (28016) 1997 YV11||||30 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28017) 1997 YV13||||31 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28018) 1998 AG||1998 AG||4 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 28019 Вархал (Warchal)||||14 січня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (28020) 1998 BP5||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28021) 1998 BP6||||22 січня 1998||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (28022) 1998 BA9||||25 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28023) 1998 BF11||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28024) 1998 BT14||||25 січня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (28025) 1998 BD41||||25 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28026) 1998 CN1||||6 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (28027) 1998 CC5||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28028) 1998 DS8||||22 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (28029) 1998 DW9||||20 лютого 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (28030) 1998 DW12||||26 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (28031) 1998 DX17||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28032) 1998 DZ23||||17 лютого 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (28033) 1998 EE9||||5 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (28034) 1998 EU13||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28035) 1998 FY1||||21 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28036) 1998 FZ26||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28037 Williammonts||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28038 Nicoleodzer||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28039 Mauraoei||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28040) 1998 FF80||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28041) 1998 FQ87||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28042 Mayapatel||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28043 Mabelwheeler||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28044) 1998 FD116||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28045 Johnwilkins||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28046) 1998 HB14||||24 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28047) 1998 HU90||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28048 Camilleyoke||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28049 Yvonnealex||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28050 Asekomeh||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28051) 1998 HS153||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28052) 1998 KP1||||18 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28053) 1998 KE4||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28054) 1998 KE50||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28055) 1998 MX||1998 MX||16 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28056) 1998 MK5||||20 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28057) 1998 MM37||||24 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28058) 1998 NF||1998 NF||1 липня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 28059 Кіліаан (Kiliaan)||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28060) 1998 OL8||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28061) 1998 ON11||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28062) 1998 OZ11||||22 липня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (28063) 1998 OR14||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28064) 1998 QX10||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28065) 1998 QZ10||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28066) 1998 QA11||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28067) 1998 QA14||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28068 Stephbillings||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28069) 1998 QQ22||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28070) 1998 QS25||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28071) 1998 QC26||||25 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| 28072 Lindbowerman||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28073 Fohner||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28074 Matgallagher||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28075 Emilyhoffman||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28076) 1998 QS48||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28077) 1998 QH55||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28078) 1998 QM55||||26 серпня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (28079) 1998 QY63||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28080) 1998 QS72||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28081 Carriehudson||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28082) 1998 QF88||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28083) 1998 QP90||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28084) 1998 QH92||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28085) 1998 QO98||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28086) 1998 QW100||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28087) 1998 QH101||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28088) 1998 RQ2||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28089) 1998 RD17||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28090) 1998 RW32||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28091 Mikekane||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28092 Joannekear||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28093 Staceylevoit||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28094 Michellewis||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28095 Seanmahoney||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28096 Kathrynmarsh||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28097) 1998 RZ63||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28098) 1998 RJ64||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28099) 1998 RZ66||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28100) 1998 RG69||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

28000